

Muziek 
 Don't Go (Yazoo), een single uit 1982 van de Britse synthpopband Yazoo
 Don't Go (Pseudo Echo), een single uit 1985 van de Australische band Pseudo Echo
 Don't Go (Hothouse Flowers), een single uit 1987 van de Ierse rockgroep Hothouse Flowers
 Don't Go (Marlon Jackson), een single uit 1987 van Amerikaanse zanger Marlon Jackson
 Don't Go (En Vogue), een single uit 1991 van de Amerikaanse r&b-groep En Vogue
 Don't Go (Wretch 32), een single uit 2011 van de Britse rapper Wretch 32

Film 
 Don't Go (film), een Turkse korte animatiefilm uit 2010, van Turgut Akaçık